Stati Uniti d'America
 Yorkville – comunità non incorporata della Contea di Mendocino, California
 Yorkville – capoluogo della Contea di Kendall, Illinois
 Yorkville – villaggio della Contea di Jefferson, Ohio
 Yorkville – città della Contea di Gibson, Tennessee
 Yorkville – città della Contea di Racine, Wisconsin